Das Mixed der Australasian Championships 1923 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Vorjahressieger waren John Hawkes  und Esna Boyd. Im Endspiel setzten sich Horace Rice / Sylvia Lance gegen Bert St. John / Mall Molesworth mit 2:6 6:4 und 6:4 durch.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Mixed
1923